

Caratteristiche tecniche
Leandrinho è un laterale offensivo rapido e abile nell'uno contro uno, amante delle giocate funamboliche che tuttavia ne limitano la concretezza sotto porta.

Carriera
Cresciuto nel Caixeiral Campestre di Passo Fundo, gioca in seguito con il Nova Prata da cui nel 2007 lo preleva il Marcianise; dei campani diventa in breve uno dei punti di riferimento, giocandovi per un biennio in Serie A2. Nel luglio 2009 viene ceduto al Pescara con cui raccoglie nel girone di andata nove presenze in Serie A, realizzando una rete. A causa dello scarso minutaggio, nella sessione invernale si trasferisce in prestito al CUS Chieti con cui conclude la stagione in Serie A2. Nel 2010-11 passa in prestito al Belluno nella medesima categoria, contribuendo con 14 reti alla positiva annata dei dolomitici, giunti secondi in campionato e in semifinale di Coppa Italia. Terminato il prestito fa ritorno al Pescara che lo cede a titolo definitivo all'Aloha in Serie B. Con la formazione romana vince i play-off di categoria e raggiunge la semifinale di Coppa Italia, persa ai rigori contro lo Zanè Vicenza. La mancata iscrizione dell'Aloha al campionato di Serie A2 spinge il laterale al Loreto Aprutino con la cui maglia realizza 22 reti in campionato, stabilendo il proprio record personale di marcature in una stagione. Nella stagione 2013-14 viene acquistato dall'ambiziosa Fuente Lucera; con i pugliesi mette a segno 17 reti in campionato ma soprattutto risulta decisivo nella finale della Coppa Italia di categoria dove una sua rete permette alla squadra, fino ad allora sotto 2 a 1, di pareggiare a 33 secondi dalla fine per poi vincere nei tempi supplementari. L'eccellente prestazione fornita dal giocatore nella final eight convince Fabio Olivieri, presidente del Fabrizio, a tesserare il brasiliano per la stagione seguente. Il ripescaggio dei calabresi riporta Leandrinho nella massima serie, nella quale realizza 9 gol che valgono la salvezza della squadra. Nel 2015-16 firma un contratto annuale con la Luparense, ma già nella finestra di trasferimento invernale il giocatore è ceduto all'Olimpus in Serie A2.

Palmarès 
 
Fuente: 2013-14

Note